

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Stadła – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie
 Stadła – część wsi Jasienica w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Stadła – część wsi Świniary Stare w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Inne 
 Stadła – wzgórze na Grzbiecie Tenczyńskim